

Каньйон-Лейк — місто, штат Каліфорнія
 Каньйон-Лейк — переписна місцевість, штат Техас